Das Herreneinzel der Tischtennisweltmeisterschaft 1926 wurde im Dezember 1926 in der britischen Hauptstadt London ausgetragen. Weltmeister wurde der Ungar Roland Jacobi.

Hauptrunde

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Literatur 
 Table Tennis Collectors’ Society (Hrsg.): Table Tennis Collector, Ausgabe 33 (Winter 2003), S. 14.

Tischtennisveranstaltung 1926
Sportveranstaltung in London
Herreneinzel
Tischtenniswettbewerb im Vereinigten Königreich